Gaël Faye (* 6. srpna 1982 Bujumbura) je francouzsko-rwandský zpěvák, skladatel, rapper a spisovatel.

Životopis

Mládí a vzdělání 
Gaël Faye se narodil roku 1982 v burundském městě Bujumbura. Jeho matka pochází z Rwandy. Do Burundi uprchla po prvních vlnách pronásledování vedených proti Tutsiům po revoluci, která proběhla roku 1959. Jeho otec, vědecký pracovník, je Francouz. Má tedy dvojí národnost.

Po začátku občanské války v Burundi v roce 1993 a genocidě Tutsiů ve Rwandě roku 1994 uprchl ze své rodné země do Francie ve věku třinácti let. Jeho otec jej zapsal i s jeho sestrou na repatriační seznam. Několik dní před odjezdem do Francie se začal věnovat psaní. V dubnu 1995 přijel se svou sestrou do Francie.  Nejdříve žil v hostitelské rodině nedaleko Oyonnax, poté se shledal se svojí matkou ve Versailles.

Během dospívání v Yvelines objevil rap a hip hop. V hudbě nalezl prostředek, jak vyjádřit svou bolest z vyhnanství a jak se znovu postavit na nohy po ztrátě záchytných bodů. Zároveň se díky rapu učil francouzsky, a to lépe než ve škole.

Studoval na lyceu Jules-Ferry ve Versailles, následně na obchodní škole, kde získal magisterský titul v oboru financí na École Nationale d'Assurance (ENAss). Po dobu dvou let pracoval v Londýně pro jeden investiční fond. Londýn opustil, aby se pustil do tvorby literatury a hudby.

Soukromý život 
Od roku 2015 žije v Kigali, hlavním městě Rwandy se svou ženou a dvěma dcerami. Je zetěm manželů Gauthierových, zakladatelů organizace Collectif des parties civiles pour le Rwanda, jejíž je tajemník. Tato organizace se soudí s tzv. génocidaires.

Má jednu mladší sestru Johannu. Když nemá moc času číst, rád si přečte poezii. Jeho první brigáda byla ve zverimexu se specializací na ještěrky.

Dílo

Hudba 
Gaël Faye byl součástí hudební skupiny Milk Coffee and Sugar, kterou tvořil spolu s Edgarem Seklokem. Toto duo vydalo v roce 2009 album, jež bylo prohlášeno za objev festivalu Printemps de Bourges v roce 2011. V roce 2015 pak Edgar Sekloka, alias Suga, opustil kapelu.

Své první solové album, Pili Pili sur un croissant au beurre, vydal Gaël Faye v roce 2013 díky společností Motown France. Deska byla nahrávána v Paříži a Bujumbuře, hudbu složil Guillaume Poncelet. Ke spolupráci na písni Président byl přizván anglický zpěvák Bo. Nahrávání desky se rovněž účastnili  Pytshens Kambilo, Tumi Molekane et Ben l'Oncle Soul. Dílo získalo ocenění Charles-Cros des lycéens (2012 - 2014) v sekci nová frankofonní píseň. 

Životní dráhu zpěváka popisuje dokument Quand deux fleuves se rencontrent, vysílaný na France Ô, jehož tvůrci jsou Nicolas Bozino a Toumani Sangaré. 

V roce 2015 podepsal Gaël Faye smlouvu s managementem Excuse My French. 

Spolupracoval s mnoha umělci, mezi nimi např. Mulatu Astatke, Bonga Kuenda, Kolinga, Ben l’Oncle Soul, Saul Williams.

19. října 2018 představil zpěvák skladbu Balade brésilienne, na které se podílela také hvězda Flavia Coelho. Jednalo se o ukázku z jeho druhého EP s názvem Des Fleurs, vydaného 2. listopadu téhož roku. V roce 2019 se také objevil po boku Oxoma Puccina v albu La Nuit du réveil, kde spolu nazpívali song Parce que la vie. 

Dalším počinem Gaëla Faye bylo jeho druhé album, Lundi méchant vycházející 6. listopadu 2020. První ukázka, nazvaná Respire, vyšla o 2 měsíce dřív a to 26. srpna.

V roce 2021 byla jeho hudba podkladem k reklamě Hexagonal od společnosti SNCF. 

30. května 2022 zažil svou další premiéru, album Lundi méchant bylo oficiálně jmenováno zlatou deskou. 

O měsíc později, 1. července 2022, vydal EP Mauve Jacaranda, čímž uzavřel svou trilogii s botanickou tematikou.

Literatura 
V srpnu roku 2016 vydal Gaël Faye svůj první román "Petit Pays", který je částečně autobiografický a vyšel pod nakladatelstvím Grasset. Podle literárních kritiků byla kniha vřele přijata a získala několik ocenění, mezi kterými byla cena Prix du roman Fnac, Prix du premier roman français, Goncourt des lycéens a roman des étudiants France Culture-Télérama. Tento úspěch znamenal zvýšení povědomí o Gaëlovi Fayovi, a to i díky zájmu médií. Jeho kniha si vysloužila pozvání do pořadu "On n'est pas couché" dne 24. září 2016 a autor pokračoval v rozhovorech a podepisování knih. 

V roce 2017, kdy byla kniha vydána v brožované verzi, Gaël Faye uspořádal třicet koncertů po celé Francii, během kterých propojil své čtení s hudbou a na pódiu ho doprovázel kytarista Samuel Kamanzi.

"Petit Pays" byl také přizpůsoben na film s totožným názvem, který režíroval Éric Barbier a scénář spolu s Gaëlem Fayem napsali. Film byl natočen v Rwandě a uveden do kin v roce 2020.

Nejnovějším dílem od Gaëla Fayea je kniha s názvem "L'ennui des après-midi sans fin", která vyšla jako kniha-CD v roce 2020. Tento projekt vytvořil společně s klavíristou a skladatelem Guillaumem Ponceletem. Kniha obsahuje sbírku básní, doprovázených originálními hudebními skladbami. Tento výtvarný projekt vydavatelství Grasset obdržel pozitivní hodnocení, přičemž někteří kritici ocenili kvalitu básní Gaëla Faye, které jsou plné introspekce a pojednávají o tématech jako láska, melancholie a osamělost. Hudba Guillauma Ponceleta je také vysoce ceněna pro svou jemnost a eleganci.

Diskografie

Studiová alba 

 Pili-Pili sur un croissant au beurre (2013)
 Lundi méchant (2020)

EP 

 Rhytmes et botanique (2017)
 Des fleurs (2018)
 Mauve Jacaranda (2022)
 Éphémère (2022), společné EP s Grand Corps Malade a Ben Mazué

Publikace 

 Petit Pays (2016)

Ocenění 

 Cena Charles-Cros lyceistů

 Cena román Fnac 2016 za román Petit Pays
 Cena za první francouzský román roku 2016 za Petit Pays
 Goncourtova cena středoškoláků 2016 za Petit Pays
 Cena Choix Goncourt de l'Orient 2016 za Petit Pays
 Liste Goncourt: polský výběr 2016 za Petit Pays
 Cena za studentský román France Culture-Télérama 2016 za Petit Pays
 Finalista Goncourtovy ceny 2016 za Petit Pays
 Vybrán mezi sedm románů konkurujících na Prix Patrimoines 2016 za Petit Pays
 Cena Palissy 2017 za Petit Pays - Cena udělena studenty z Agen
 Cena Étincelles 2017 za Petit Pays - Cena udělena Mediatékou z Francheville
 Coup de Cœur Parole Enregistrée et Documents Sonores 2017 Akademie Charles-Cros za Petit Pays
 Victoires de la musique 2018: Révélation scène
 Coup de cœur Parole Enregistrée et Documents Sonores 2019 Akademie Charles-Cros, vyhlášené 15. září 2019 v zahradě muzea Jeana de la Fontaina v Château-Thierry
 Jmenován na cenu Charles-Cros při výběru v letech 2020 - 2021 za píseň Respire

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 https://www.collectifpartiescivilesrwanda.fr/
 https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nocidaires
 Profil autora na stránkách nakladatelství Grasset: https://www.grasset.fr/auteurs/gael-faye 

Narození v roce 1982
Žijící lidé
Francouzští rappeři
Francouzští spisovatelé 21. století
Francouzští zpěváci
Francouzští hudebníci
Burunďané